Abdellah Zakour (en chleuh : ⵄⴱⴷⵍⵍⴰⵀ ⵣⴰⴳⵓⵔ, Ɛebdellah Zagur), également connu sous le nom de « Amghar Gou Abella » (Ait Abdallah, 1885 - 1972) était un chef militaire berbère chleuh originaire de Souss qui s'opposa à la conquête française du Maroc au début du .

Zagour est connu pour être le chef de file de la bataille d'Ait Abdallah en 1934, qui fut l'une des dernières batailles (sinon la dernière) opposant les résistants marocains à l'armée française, et marquant la fin de la soi-disant "pacification du Maroc". Après leur reddition après la bataille, On se souvient de Zagour par sa célèbre citation chez les locuteurs Chleuhs "Itmma lquṛṭaṣ, itmma wawal" littéralement: "plus de balles, plus de mots" (ce qui signifie qu'il n'y a plus rien à dire).

Bataille d'Aït Abdellah 
La bataille d'Ait Abdellah a eu lieu en 1934, dans la commune du même nom, dans la région de Taroudant, dans les montagnes de l'Anti-Atlas au Maroc. Il oppose des résistants dirigés par Abdellah Zakour aux forces françaises. La bataille a duré 3 jours où l'armée française a utilisé 18 avions de guerre et des bombes pour saper les habitants qui se sont rendus après que leurs munitions étaient toutes terminées.

Articles connexes 

 Mouha Ou Hammou Zayani
 Assou Oubasslam
 Abdelkrim El Khattabi

Notes et références 

Militaire marocain
Chef de guerre musulman du XXe siècle
Histoire du Maroc
Personnalité berbère du XIXe siècle
Personnalité berbère du XXe siècle
Personnalité chleuhe
Naissance à Taroudant
Berbères au Maroc
Anticolonial marocain